Jimena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jimena de la Frontera (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Jimena (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Jimena (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar